El término Lasserre puede referirse a:

Geografía 
 Lasserre (Alto Garona), antigua comuna francesa situada en el departamento de Alto Garona.
 Lasserre (Ariège), comuna francesa situada en el departamento de Ariège.
 Lasserre (Lot y Garona), comuna francesa situada en el departamento de Lot y Garona.
 Lasserre (Pirineos Atlánticos), comuna francesa situada en el departamento de Pirineos Atlánticos.
 Lasserre-de-Prouille, comuna francesa situada en el departamento de Aude.
 Lasserre-Pradère, comuna nueva francesa situada en el departamento de Alto Garona.

Personas 
 Jorge Lasserre, jinete, criador y dirigente de rodeo chileno. 
 Augusto Lasserre, marino argentino de origen uruguayo, fundador de la ciudad de Ushuaia.

Restaurante
 Lasserre (restaurante) en París